Er zijn meerdere wetenschappelijke tijdschriften getiteld Studium generale:
 ,Studium generale: Zeitschrift für interdisziplinäre Studien/Zeitschrift für die Einheit der Wissenschaften im Zusammenhang ihrer Begriffsbildungen und Forschungsmethoden, Springer, Berlin, Göttingen, Heidelberg, 1947-1971
  Studium generale: boletim do Centro de Estudos Humanísticos (anexo à Universidade do Porto), Universidade do Porto. Centro de Estudos Humanísticos, Porto, 1953-1969.

Zie ook 
 Studium Generale